Остапье () — село,
Остапьевский сельский совет,
Полтавский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320283601. Население по переписи 2001 года составляло 1029 человек.

Является административным центром Остапьевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Запселье,
Новое Остапово,
Олефиры,
Подгорье и
Ухановка.

Географическое положение 
Село Остапье находится на правом берегу реки Псёл,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Балаклея,
ниже по течению примыкает село Новое Остапово,
По селу протекают пересыхающие ручьи с запрудами.

Экономика 
 Молочно-товарная и овце-товарная фермы.
 ООО «Надежда».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Ботанический заказник «Кут», общая площадь составляет 126 га, создан для охраны рябчика-российского, занесённого в Красную книгу Украины.

Известные люди 
В селе родился Герой Советского Союза Василий Мирун.

Примечания